Riku est un prénom masculin finnois et masculin et féminin japonais pouvant désigner:

Prénom
 (檀崎 竜孔, né en 2000), joueur japonais de football
Riku Hahl (né en 1980), joueur finlandais de hockey sur glace
 (半田 陸, né en 2002), joueur japonais de football
 (né en 1990), joueur finlandais de football
Riku Helenius (né en 1988), gardien finlandais de hockey sur glace
 (né en 1963), homme fort finlandais
 (né en 1973), chanteur et compositeur sud-africain
Riku Korhonen (né en 1972), écrivain finlandais
Riku Matsuda
 (森山 理来), doubleuse japonaise
 (中山 陸, né en 2001), joueur japonais de football
 (né en 1974), journaliste finlandais
Riku Riski (né en 1989), joueur finlandais de football
Riku Onda (恩田 陸, née en 1964), romancière japonaise
Riku Sanjō (三条 陸, né en 1964), scénariste de manga et d'anime japonais
 (田中 陸, né en 1999), joueur japonais de football
 (山田 陸, né en 1998), joueur japonais de football
 Riku, personnage de la licence Kingdom Hearts

Voir aussi
Riku, personnage du jeux vidéo Kingdom Hearts
Riku, personnage de la série télévisée L'Odyssée de Kino
Riku, personnage du jeu vidéo Xenoblade Chronicles 3
Prisonnier Riku, shōnen manga

, familier de Rakan Gardien des étoiles dans League of Legends
Homonymie de prénom
Prénom finlandais
Prénom japonais